Тарніца () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Ончешть.
 Тарніца () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Дагица.
 Тарніца () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Бучеш.